Олтянка () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Сегарча-Вале.
 Олтянка () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Педіна-Маре.
 Олтянка () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Глевіле.
 Олтянка () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Ледешть.